Колла́пс (от  «упавший») — процесс разрушения какой-либо структуры под влиянием системного кризиса.
 Коллапс (геометрия)
 Коллапс (медицина) — состояние больного, характеризующееся резким падением кровяного давления.
 Социальный коллапс — распад общества.
 Экономический коллапс
 Транспортный коллапс — дорожный затор, при котором каждое дополнительное нарушение движения транспорта приводит к почти полной остановке движения. На общественном транспорте — если при полной загрузке каждого транспортного средства число ожидающих приближается к критической отметке. Предмет теории массового обслуживания.
 Гравитационный коллапс — процесс гравитационного сжатия массивного тела.
 Коллапс волновой функции — мгновенное изменение описания квантового состояния объекта (см. редукция фон Неймана).

Культура 
 Коллапс — документальный фильм 2009 года, США.